Ituri má více významů:

 Ituri (provincie) – provincie v Demokratické republice Kongo
 řeka, známá též jako Aruwimi
 Ituri (deštný prales)